Сто́ин () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Стоин, Васил (1880—1939) — болгарский музыковед, фольклорист и педагог.
  (1915—2012) – болгарская фольклористка.

См. также 
 Стойново